Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij, een voormalige scheepswerf in Amsterdam
 NDSM-werf of NDSM, de Amsterdamse wijk op het voormalige NDSM-terrein
 National Defense Service Medal, een Amerikaanse militaire onderscheiding